Exprese (z lat. ex-premó, ex-pressus, výrazný, vyražený) znamená výraz, vyjádření:

 Exprese genu v molekulární biologii
 Exprese emocí (citový výlev, emoční výlev), viz emoce
 výpověď, vyjádření

Stejného původu je také:
 Expres, expresní – od 1600 "zvláštní rychlý posel", od 18. století v Anglii rychlá pošta nebo posílání peněz
 Expresivní – výrazný, citově působivý
 Expresivita – výraznost
 Expresionismus – moderní umělecký směr